Мужской хоккейный турнир на зимней Универсиаде 2017 года проходил с 28 января по 8 февраля в Алма-Ате, Казахстан. Матчи турнира проходили на «Халык Арене». В соревновании принимали участие 12 команд.

Сборная России сумела защитить титул чемпионов, одолев в упорной борьбе в финале хозяев турнира — сборную Казахстана со счётом 1:0. Бронзовую медаль выиграла сборная Канады, победившая в матче за третье место сборную Чехии — 4:3.

Медалисты

Составы

Судьи 
ИИХФ утвердила 9 главных и 9 линейных судей для обслуживания матчей мужского хоккейного турнира Универсиады 2017 года.

Главные судьи
  Патрик Фихтнер
  Стефан Хогарт
  Бак Пер Оскар Кристофф Хольм
  Лукас Уилкокс Мартин
  Кристиан Бо Перссон
  Алексей Рощин-Никитин
  Владиимир Шназель
  Аркадий Субботин
  Михаэль Черринг

Линейные судьи
  Чой Сакбаэ
  Майк Харрингтон
  Давид Юха Лаксола
  Томаш Регек
  Патрик Ян Ричардсон
  Никита Вилюгин
  Кристоффер Уэлс
  Владимир Ефремов
  Михал Зика

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+6).

Группа B 

Время местное (UTC+6).

Группа C 

Время местное (UTC+6).

Сравнение команд, занявших третье место

Матчи за 9-12 места 

Время местное (UTC+6).

Матч за 11-е место 

Время местное (UTC+6).

Матч за 9-е место 

Время местное (UTC+6).

Матчи за 5-8 места 

Время местное (UTC+6).

Матч за 7-е место 

Время местное (UTC+6).

Матч за 5-е место 

Время местное (UTC+6).

Плей-офф

Четвертьфинал 

Время местное (UTC+6).

Полуфинал 

Время местное (UTC+6).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC+6).

Финал 

Время местное (UTC+6).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры

Лучшие вратари

Примечания

Ссылки 
 

Международные спортивные соревнования в Алма-Ате
2017 год в хоккее
Хоккей с шайбой на зимней Универсиаде 2017
Январь 2017 года
Февраль 2017 года
Спорт в Казахстане в 2017 году